Ки́ска — многозначное понятие:

Реки 
 Киска — река на острове Парамушир, правый приток Кумы.
 Киска — река в Якутии, левый приток Чондона.

Населённые пункты 
 Киска — село в Чойском районе Республики Алтай (Россия).
 Киска — деревня в волости Ляэнеранна Пярнуского уезда, Эстония.

Носители фамилии 
 Киска, Андрей (род. 1963) — четвёртый президент Словакии.

Другое 
 Киска — уменьшительно-ласкательное название кошки.
 Киска — жаргонное обозначение вульвы.

См. также 
 Киска-Елга — топоним в Башкортостане.
 Киски — река на острове Сахалин, правый приток Лангры.
 Кыска — остров в составе Алеутского архипелага, принадлежит США.
 Малая Кыска — остров в составе Алеутского архипелага, принадлежит США.
 Киса